

Сьвешево — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Сьвешево — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Сьвешево — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства